Cet article traite des verbes forts du norvégien.

Définition

Particularités

Liste 

Langue norvégienne
Norvegien